Кубок Сербії та Чорногорії з футболу 2001–2002 — 10-й сезон кубкового футбольного турніру в Союзній Республіці Югославія. Титул здобула Црвена Звезда.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 жовтня 2001

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|24 жовтня 2001

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 листопада 2001

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|8 квітня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії та Чорногорії на rsssf 

2001—2002
Югославія
Югославія
2001 у югославському спорті
2002 у югославському спорті